Чемпионат Европы по академической гребле 1904 года проводился в Курбевуа , пригороде Парижа, на Сене  в середине августа.  Соревнования проводились только среди мужчин, они соревновались в пяти классах лодок (M1x, M2x, M2 +, M4 +, M8 +). На Летних Олимпийских играх 1904 года прошедших в Сент-Луисе, в Соединенных Штатах, всего за две недели до этого, европейские гребцы не присутствовали (за исключением вспомогательных соревнований, которые не считаются олимпийскими).

Медальный зачёт

Примечания